Dicsértessék, katolikus keresztény köszöntés
 Dicsértessék, svájci magyar katolikus havilap